В одиночному розряді тенісного турніру Surrey Трава Court Championships 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Бетсі Нагелсен здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Геллквіст 6-0, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
  Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
  Барбара Поттер (3-тє коло)
  Джоанн Расселл (чвертьфінал)
  Даян Десфор (3-тє коло)
  Сью Баркер (чвертьфінал)
  Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)

 Шеррі Екер (1-ше коло)
 Вірджинія Вейд (1-ше коло)
 Мері Лу Деніелс (1-ше коло)
 Террі Голледей (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер (1-ше коло)
 Пем Тігуарден (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Surrey Трава Court Championships